Jorge Resurrección Merodio (), cunoscut ca Koke,

Palmares

Club
Atlético Madrid
UEFA Europa League: 2011–12
La Liga: 2013–14
Supercupa Europei: 2012
Copa del Rey: 2012–13
UEFA Champions League
Finalist: 2013–14
Supercopa de España
Finalist: 2013

Țară
Spania U21
Campionatul European Under-21: 2013

Spania U17
Campionatul Mondial FIFA U-17: Locul 3 - 2009

Statistici de club

Referințe

Legături externe

Atlético Madrid official profile 
BDFutbol profile

Transfermarkt profile

Oameni din Madrid
Spanioli în viață
Fotbaliști spanioli
Mijlocași
Fotbaliști ai lui Atlético Madrid
Fotbaliști internaționali spanioli
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2014
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2018